Гусейн-Ага Гусейн оглы Садыков (; 14 марта 1940, Баку) — министр иностранных дел Азербайджана (1991—1992), Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии (1992—2005).

Биография 
Родился 14 марта 1940 года в городе Баку. В 1958 году окончил бакинскую среднюю школу № 132. В 1963 году окончил факультет европейских языков Азербайджанского института иностранных языков имени М. Ф. Ахундова. Учился в аспирантуре института. Владеет немецким, арабским, турецким и русским языками.

Работал переводчиком, заместителем директора, директором гостиничного комплекса Азербайджана, а также в азербайджанском отделении всесоюзного общества Интурист. С 1962 года — заместителем директора по делам «Интуриста», а с 1970 года — инструктор  отдела зарубежных связей ЦК Коммунистической партии Азербайджана. В 1968 году окончил Высшие курсы иностранного туризма при Совете Министров СССР в Москве. С 1971 года занимал ответственные должности в Совете Министров Азербайджанской ССР и в ЦК КП Азербайджана. 

На дипломатической службе с 1974 года. Был вице-консулом в консульстве СССР в Лейпциге, Германия, а с 1980 года — консулом в консульстве СССР в Ростоке. Занимал дипломатические должности в Генеральном консульстве СССР в ГДР и посольстве в Берлине. В 1988—1991 годах — министр иностранных дел Азербайджанской ССР. В 1991 году назначен министром иностранных дел Азербайджанской Республики. В 1989 году ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла СССР, а в 1992 году Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики. В 1992—2005 годах — Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Германии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Австрии.

Сочинения 
Автор более 50 статей в области международной политики в азербайджанской и немецкой прессе.

Примечания 

Министры иностранных дел Азербайджана
Дипломаты Азербайджана